Блейн може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Блейн (Вашингтон)
  (Минесота)
 Окръзи в САЩ
 Блейн (окръг, Айдахо)
 Блейн (окръг, Монтана)
 Блейн (окръг, Небраска)
 Блейн (окръг, Оклахома)